Wischnjowoje () ist der Name russischer Orte:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Wischnjowoje (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung  im Rajon Gwardeisk (Kapkeim, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 [Wischnjowoje], untergegangener Ort im Rajon Nesterow (Kummeln, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 Wischnjowoje (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk (Altendorf, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Wischnjowoje (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk (Wosegau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Wischnjowoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk (Dejehnen, (1938–1946 Dehnen), Paballen (1938–1946 Werfen) und Uszelxnen (1936–1938 Uschelxnen, 1938–1946 Erlenbruch), Kreis Tilsit-Ragnit, sowie Medukallen, Ksp. Grünehide (1938–1946 Honigberg), Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 in der Oblast Omsk:
 Wischnjowoje (Omsk)
 in der Oblast Orenburg:
 Wischnjowoje (Orenburg)
 in der Oblast Pensa:
 Wischnjowoje (Pensa)
 in der Oblast Saratow:
 Wischnjowoje (Saratow)
 in der Region Stawropol:
 Wischnjowoje (Stawropol, Petrowski) im Rajon Petrowski

Wischnjowoje ist außerdem die russische Bezeichnung der Stadt Wyschnewe im Rajon Kiew-Swjatoschyn, Oblast Kiew.